Sofijska oblast (bugarski Софийска област) nalazi se u zapadnoj Bugarskoj, na granici sa Srbijom. U oblasti živi 273.240 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 36 stan./km². Administrativno središte oblasti je Sofija.

Sofijska oblast sastoji se od 22 općine:

Većinsko stanovništvo oblasti su Bugari (253.536), zatim Romi (16.748).

Izvor

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti

Sofijska